Дави́д Миха́йлович (Ха́имович) Кузне́ц (1861 — 5 января 1912, Чита) — иркутский купец 1-й гильдии, почётный гражданин Иркутска, меценат. Внёс вклад в развитие сибирской угледобычи.

Биография 
В середине 1890-х годов переехал из Томска в Иркутск, где стал купцом 1-й гильдии. Участвовал в разработке угольных месторождений Черемховского бассейна и в строительстве моста через реку Селенгу. В 1904—1905 годах держал подряд на строительство железной дороги по льду Байкала. За успешное выполнение этого подряда получил золотые часы и звание потомственного почетного гражданина Иркутска.

Жертвовал немалые суммы денег на образование. Был членом Иркутского губернского дамского комитета попечительства о тюрьмах, Иркутского отделения музыкального общества, а также вице-президентом Общества поощрения конезаводства.

5 января 1912 года скоропостижно умер в Чите, прах перевезён в Иркутск. Похоронен на Лисихинском кладбище.

Семья 
 Жена — Дина-Эстер (Эсфирь) Давидовна Кузнец.
 Дочь — Марианна Давидовна Кузнец (22 марта 1896 — 1961), переводчик, языковед в области английского языка, заведующая кафедрой иностранных языков Ленинградского педиатрического медицинского института, жена историка Льва Львовича Ракова и педагога-методиста Иосифа Моисеевича Меттера (1905—1971) — брата писателя И. М. Меттера.
 Внуки — историк Юрий Львович Кузнец и журналист Борис Иосифович Меттер (род. 1939).
 Брат жены — литератор Александр Давидович Мейсельман. Племянница — писатель Галина Михайловна Шергова.

Память 

 В 2003 году в Иркутске установлена мемориальная доска в память о Давиде Кузнеце.
 Дом Кузнеца — название бывшего доходного дома, расположенного в Иркутске на улице Дзержинского, автобусной остановки и кафе. Во дворе дома располагался особняк, а в конце XX века был обнаружен подземный ход.

Примечания

Литература 
 Мигалев П. Кузнец и его дом: забытая история про иркутского купца // Капиталист. — 2006. — № 2(12). — апр.—май.
Родившиеся в Российской империи

Ссылки 
 Давид Кузнец на сайте Иркипедия

Меценаты Российской империи
Купцы Иркутска
Почётные граждане Иркутска
Похороненные на Лисихинском кладбище
Купцы Российской империи